Sphaeriidae Deshayes, 1854 (=Pisidiidae Gray, 1857) – kulkówkowate (groszkówkowate) , rodzina małży,
 Sphaeriidae Erichson, 1845 (=Sphaeriusidae, =Microsporidae) – rodzina chrząszczy.

Przypisy